El Torneig de Newport 2014, oficialment conegut com a Hall of Fame Tennis Championships 2014, és una competició tennística jugada sobre herba que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de juliol de 2014 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats Lindsay Davenport, Chantal Vandierendonck, Nick Bollettieri, Jane Brown Grimes i John Barrett per entrar a formar part del International Tennis Hall of Fame.

El tennista australià Lleyton Hewitt va aconseguir el doblet imposant-se en ambdues finals. Aquest fou el trentè títol individual de la seva carrera, després d'haver disputat la final d'aquest torneig en les tres darreres edicions. Fou el seu vuitè títol en deu finals disputades sobre gespa, el cinquè títol diferent sobre gespa. Casualment, ambdós tennistes sumaven 68 anys i 10 mesos (33 per Hewitt i 35 per Karlovic), la final més veterana des de 1977 amb Ken Rosewall i Tom Gorman (74 anys i 8 mesos).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014